The Isolationist — шестой студийный альбом американской блэк-метал-группы Krieg, выпущенный 26 октября 2010 года на лейбле Candlelight Records.

Об альбоме 
Вокалист Imperial выразился об альбоме так: «Это моё самое уродливое и самое личное дитя, заглядывающее в самые тёмные места моей собственной истории на земле. Я — чёртова развалина, и эта пластинка это показывает».

Отзывы критиков 

Алекс Хендерсон из AllMusic пишет: «The Isolationist не предлагает большого разнообразия, и это не лучший или самый важный альбом Krieg, но он достоин прослушивания, если вы любите сырой и бескомпромиссный блэк-метал».

Список композиций

Участники записи 
 Sanford Parker — синтезатор, сведение
 Joseph Van Fossen — гитара
 Wrest — бас, перкуссия
 Chris Grigg — ударные
 Lord Imperial — вокал, шумы

Приглашённые музыканты 
  (Nachtmystium) — вокал в песне Dead Windows

Примечания 

Альбомы Krieg
Альбомы Candlelight Records